Niemcy:
 Rehlingen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüneburg

Zobacz też:
 Rehlingen-Siersburg